Glinski oder Gliński ist der Familienname 

mehrerer Adelsgeschlechter:
 Glinski (Adelsgeschlecht)

folgender Personen:
 Michail Lwowitsch Glinski (um 1470–1534), Heerführer
 Mirosław Gliński (1941–2020), polnischer Museumsdirektor in Stutthof und Danzig
 Piotr Gliński (* 1954), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm
 Rafał Gliński (* 1982), polnischer Handballspieler
 Robert Gliński (* 1952), polnischer Filmregisseur
 Wieńczysław Gliński (1921–2008) polnischer Schauspieler

Siehe auch:
 Klinski
 Glinskaja